Долорес-Идальго (), полное официальное наименование: Долорес-Идальго-Куна-де-ла-Индепенсия-Насьональ () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
До 1947 года муниципалитет носил название Cocomacán, что с языка пурепеча можно перевести как место охоты на горлиц. Затем он был переименован в Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional в знак того, что священник Мигель Идальго в церкви  зародил начало войны за независимость.

Площадь муниципалитета равна 1656 км², что составляет 5,41 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Ла-Пеньита и равна 2323 метрам.

Долорес-Идальго граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Сан-Диего-де-ла-Унионом, на востоке с Сан-Луис-де-ла-Пасом, на юге с Сан-Мигель-де-Альенде, на западе с Гуанахуато, и на северо-западе с Сан-Фелипе.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входит 539 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 18,6 %, промышленность и строительство — 37,6 %, сфера обслуживания и туризма — 40,3 %, прочее — 3,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 95,3 %;
 водоснабжение: 94,5 %;
 водоотведение: 77 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Гуанахуато